

Patronymie 

 Belén Cuesta (1984-), actrice espagnole ; 
 Bernardo Cuesta (1988-), footballeur argentin ; 
 Inma Cuesta (1980-), actrice espagnole ;
 José Manuel Cuesta (1981-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Manuel Cuesta (2002-), footballeur colombien ;
 Luisa Cuesta (1920-2018), militante uruguayenne des droits de l'homme ;
 Steven Cuesta (1995-), coureur cycliste colombien ;
 Felipe Arroyo de la Cuesta (1780-1840), missionnaire franciscain espagnol et linguiste ;
 Gabriel Sánchez de la Cuesta (1907-1982), médecin espagnol pharmacologue clinique et historien de la médecine ;
 Gregorio García de la Cuesta (1741-1811),  général espagnol de la guerre d'Espagne.

Toponymes 

Cuesta est le terme utilisé en géomorphologie pour désigner une forme de relief dissymétrique :
Cuestas du Bassin parisien
Cuestas de Lorraine
Cuesta encantada, a.k.a. Hearst Castle, un palais situé en Californie.